Покаты —  деревня на правом берегу реки Утроя в Бережанской волости Островского района Псковской области России
 Покаты —  деревня на левом берегу реки Утроя в Бережанской волости Островского района Псковской области России